Kołakowscy herbu Kościesza – polska rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Kościesza
 Kołakowscy herbu Ogończyk – polska rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Ogończyk
 Kołakowscy herbu Tępa Podkowa – polska rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Tępa Podkowa
 Kołakowscy herbu Trąby – polska rodzina szlachecka pieczętująca się herbem Trąby

Zobacz też 
 Kołakowska
 Kołakowski